Navigator steht für:

 Navigator, Teil einer Schiffs- oder Flugzeugbesatzung 
 Navigator (Satellitenbus), russischer Satellitenbus

im Computerbereich
 Netscape Navigator, Webbrowser 
 Business Navigator, PDA von Casio 
 Knowledge Navigator, fiktiver Computer
 European NAvigator, digitale Bibliothek 
 Dos Navigator, Dateimanager

Navigator ist der Name folgender Personen:
 Navigator Dzinkambani (1974–2006), malawischer Fußballspieler

Navigator ist außerdem der Name von:
 Navigator (Schiff), Fabrikschiff 

Navigator ist Namensbestandteil von:
 Lincoln Navigator, PKW-Marke
 Charity Navigator, wohltätige Organisation in den USA 
 Navigator-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Navigator Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 The Navigator Company, portugiesischer Papierkonzern

Der Navigator ist der Titel folgender Filme:
 Der Navigator, Stummfilm (1924)
 Der Navigator (1987), neuseeländisch-australischer Film 
 Der Flug des Navigators, US-amerikanischer Science-Fiction-Film (1986)

Siehe auch
 Navigation